Czeizel Gábor (1835–1920) római katolikus püspök
 Czeizel Gábor (1961) színházi rendező, Czeizel Endre fia